Шумка — многозначный термин.

  — народный танец, известный в Подолье, Волыни, Украйне и Червонной Руси.

Реки в России 
 Шумка — в Рязанском районе Рязанской области, приток р. Павловка.
 Шумка — в Республике Марий Эл, приток р. Большой Кундыш.
 Шумка — приток Теберда (река).

Примечания